

Трансфери

Привлечени 
Арсенал започна своя трансферен бизнес рано, придобивайки швейцарския полузащитник Гранит Джака за отчетените £30 милиона от Борусия Мьонхенгладбах на 25 май.Арсенал продължи набирането си през юли, подписвайки с младия нападател Такума Асано от Санфрече Хирошима срещу неразкрита такса, за която се смята, че е £800,000 .На 22 юли Арсенал потвърди третото си лятно подписване с Роб Холдинг, като защитникът се присъедини от Болтън Уондърърс срещу отчетена такса от £2 милиона.По-късно клубът ще подпише с нигерийския перспективен Келечи Нвакали, който се присъедини към резервния отбор на Арсенал с петгодишен договор. В края на трансферния прозорец Арсенал привлече Лукас Перес и Шкодран Мустафи, като за дуото от Ла Лига бяха отчетени  £17,1 милиона и £35 милиона съответно.

Общо разходи:   Неразкрити (~£87,940,000)

Напуснали 

Общо приходи:   Неразкрити (~£7,500,000+)

Играчи дадени под наем

Обща трансферна дейност 

Разходи

Лято:   Неразкрити (~£87,900,000)

Зима:  Неразкрити (~£40,000)

Общо:   Неразкрити (~£87,940,000)

Приходи

Лято:  Неразкрити (~£7,500,000+)

Зима:  £0

Общо:  Неразкрити (~£7,500,000+)

Печалба

Лято:   Неразкрити (~£80,400,000-)

Зима:  Неразкрити (~£40,000)

Общо:   Неразкрити (~£80,440,000-)

Премиър лига

Шампионска лига

Групова фаза

Осминафинал

Купа на Футболната лига

Купата на Англия

Източник 

Футболни отбори през сезон 2016/17